

Personnalités 

 Adam Hefter (1871-1970), évêque catholique allemand ;
 Arthur Heffter (1859-1925), chimiste et pharmacien allemand ;
  (née en 1965), écrivain allemande.

Noms dérivés 
 (19423) Hefter, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Heffter Research Institute, institut de recherche scientifique aux États-Unis.